Kiten kan syfta på:

Bulgarien 

 Kiten (ort i Bulgarien, Varna), Obsjtina Provadija, 
 Kiten (distrikt), Burgas, Obsjtina Primorsko,